Sport 2000 France est une entreprise de vente commerciale française spécialisée dans la distribution d'articles de sport et de loisirs. Créée en 1966,  compte aujourd'hui plus de  de vente en Europe avec plus de 600 enseignes en France, ce qui en fait le deuxième acteur européen, derrière Intersport.

Historique 
 1966 : 36 détaillants fondent le groupement Sport 2000. Parmi eux, trois grands noms du football français : Albert Batteux, Just Fontaine et Jean Djorkaeff.
 1982 : le réseau Montagne de Sport 2000 voit le jour avec cinq premiers adhérents...
 1994 - 1998 : Sport 2000 entame son développement à l'international.
 2001 : Sport & Mode devient le concept moteur de l'enseigne en France.                                       
 2003 : création de l’enseigne S2 spécialiste chaussures sport / mode (centre-ville et centre commercial).  
 2006 : création de Mondovélo, l’enseigne spécialiste cycle du groupe.
 2008 : Espace Montagne, l'enseigne spécialiste outdoor et des sports de montagne rejoint le groupe .
 2013 : Sport 2000 adopte un nouveau positionnement avec la signature Aux marques citoyens.

Galerie d'images

Notes et références

Liens externes 

 
 Sport 2000 rent : location

Entreprise de la distribution ayant son siège en France
Entreprise du sport
Entreprise fondée en 1966